MOS – technologia produkcji tranzystorów polowych (z ang. Metal Oxide Semiconductor)
 MOS – współczynnik jakości głosu (z ang. Mean Opinion Score)
 MOS – w anatomii skrót od mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
 MOS Technology – amerykański wytwórca półprzewodników
 Metoda Objętości Skończonych – jedna z metod numerycznych wykorzystywana w obliczeniowej mechanice płynów
 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 Microsoft Office Specialist
 Młodzieżowy ośrodek socjoterapii